Sucker est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Sucker, titre français du film américain Sucker the Vampire réalisé par Hans Rodionoff (1998)

Musique 
 Sucker, album de Charli XCX (2014) ;
 Sucker, chanson du DJ français Dim Chris (2008) ;
 Sucker, chanson du groupe américain Jonas Brothers (2019).

Voir aussi